L'arbitro – film del 1974 diretto da Luigi Filippo D'Amico
L'arbitro – cortometraggio del 2009 diretto da Paolo Zucca
L'arbitro – rivista italiana
L'arbitro – film del 2013 diretto da Paolo Zucca